EM i håndbold 2014, gruppe A er gruppe A ved EM i håndbold 2014 i Ungarn og Kroatien.

Stilling

Kampe 

2014 - Gruppe A (kvinder)
Håndbold i 2014
Kvindehåndbold